

Lieux 
 Hannan est une ville de la préfecture d'Ōsaka au Japon ;
 Le district de Hannan est une subdivision administrative de la province du Hubei en Chine.

Personnes 
 Daniel Hannan (1971-) un homme politique britannique
 Edward J. Hannan (1921–1994), statisticien australien
 Jim Hannan (1864-1905), un joueur de rugby à XV gallois
 Scott Hannan (1979-), un joueur de hockey sur glace canadien

Autres 
 Médaille Hannan, distinction en mathématiques décernée par l'Académie australienne des sciences.
 Hannan est un prénom populaire dans le monde arabe.
Homonymie de toponyme